Südhannover steht für

 Südniedersachsen, siehe Südniedersachsen#Geschichte
 Gau Südhannover-Braunschweig, auch: Süd-Hannover-Braunschweig, 1928 bis 1945 Bezeichnung eines Parteigaus der NSDAP